Aelurillus cypriotus — вид пауков рода Aelurillus из семейства пауков-скакунчиков (Salticidae).

Распространение 
Восточное Средиземноморье: остров Кипр.

Описание 
Просома самцов сходна с окраской Aelurillus v-insignitus, но отличается отсутствием двух продольных белых полос на просоме. Структура эмболических отделов сходна с A. m-nigrum, но отличается наличием упрощённых апикальных частей терминальных апофиз, без верхней мембраны. Длина просомы самцов: 1,9 мм, ширина просомы: 1,5 мм.

Вид  был впервые описан российским арахнологом Галиной Азаркиной  (СО РАН, Новосибирск, Россия в 2006 году.

Примечания

Ссылки 
 World Spider Catalog (2018) World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 19.0, accessed on 14.01.2018. doi: 10.24436/2

Aelurillus
Животные, описанные в 2006 году
Паукообразные Европы
Эндемики Греции